Талија може бити:
 Талија (Муза), у грчкој митологији представља заштитницу комедије а у новије време и позоришта
 Талија (Харита), једна од Харита у грчкој митологији
 Талија (нимфа), Хефестова кћерка и Зевсова љубавница
 Талија (Нереида), једна од 50 Нереида у грчкој митологији
 Талија (певачица), мексичка певачица и глумица
 23 Талија, астероид
 Позориште Бовери, у Њујорку, у једном периоду познато као Позориште Талија.
 Thalia (биљка), род биљака из фамилије -{Marantaceae}-
 Талија (биљка), врста из рода -{Parnassia}-
 Талија (песникиња), савремена аустралијска песникиња.
 Талија (Перси Џексон), лик из серије Перси Џексон и Олимпљани
 Талија, књига коју је написао Арије у одбрану позиција које је држао 325. године на Првом сабору у Никеји.
 Thaleia (мекушац), род гастроподних мекушаца.
 Талија (аутомобил), модел Реноовог аутомобила.

Талија је такође грчко женско име, које су између осталих носиле и следеће особе:
 Талија Асурас
 Талија Зедек, америчка певачица.